

Cinema 
 Lena Rivers – film del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Lena Rivers – film del 1914 prodotto dalla Cosmos Feature Film Corporation
 Lena Rivers – film del 1914 prodotto dalla Whitman Features Company
 Lena Rivers – film del 1925 diretto da Whitman Bennett
 Lena Rivers – film del 1932 diretto da Phil Rosen

Letteratura 
Lena Rivers – romanzo del 1856 di Mary Jane Holmes

Teatro 
Lena Rivers – lavoro teatrale del 1906 di Beulah Poynter